Името Писарево носят две български села:

 Писарево, област Велико Търново
 Писарево, област Шумен